Venise-en-Québec är en ort i Kanada.   Den ligger i regionen Montérégie och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Venise-en-Québec ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger vid sjöarna  Lac Champlain och Lake Champlain.

Terrängen runt Venise-en-Québec är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Venise-en-Québec. Runt Venise-en-Québec är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Bedford,  km öster om Venise-en-Québec. 

Omgivningarna runt Venise-en-Québec är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Québec